Pays-Bas (région historique)
Belgique
Le Plat Pays
Morne Plat Pays

Voir aussi
Flatland
Films du Plat Pays